Vincour ist der Familienname folgender Personen:

 David Vincour (* 1984), tschechischer Eiskunstläufer
 Tomáš Vincour (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler